Acsmithia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Acsmithia ingår i familjen Cunoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Harsyreordningen
Acsmithia

de:Acsmithia